Paracuellos de Jarama är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Paracuellos de Jarama ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Paracuellos de Jarama är huvudsakligen platt. Paracuellos de Jarama ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Paracuellos de Jarama. Runt Paracuellos de Jarama är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Madrid,  km sydväst om Paracuellos de Jarama. Trakten runt Paracuellos de Jarama består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid